

Ver também 
 Lista de prefeituras do Japão por área

Listas do Japão
!Lista de prefeituras do Japão por população